Žensko bacanje koplja na Olimpijskim igrama 1936. u Berlinu održano je 2. kolovoza na Olimpijskom stadionu.

Natjecalo se ukupno 14 bacačica koplja iz 10 država. Zlato je osvojila Tilly Fleischer, brončana iz Los Angelesa 1932., srebro njezina sunarodnjakinja Luise Krüger, a broncu Poljakinja Maria Kwaśniewska.

Budući da je ovo bilo tek drugo izdanje ove discipline na Olimpijskim igrama, ponovo je oboren olimpijski rekord.

Rezultati 

Napomena: OR označava Olimpijski rekord.

Izvori 
 www.sports-reference.com - OI 1936.: Žensko bacanje koplja  

Bacanje koplja na Olimpijskim igrama